Ivan Turina – chorwacki piłkarz
 Vladimir Turina – chorwacki architekt